Alvah Crocker (1801 - 1874), industriel et pionnier du chemin de fer américain
 Charles Crocker (1822 - 1888), entrepreneur américain
 Son frère créa avec sa femme Margaret Crocker, le Crocker Art Museum
 Chester Crocker (né en 1941), ancien secrétaire d'état aux USA
 Chris Crocker (né en 1987), célébrité Internet américaine
 Cody Crocker (né en 1971), pilote de rallye australien
 Edwin B. Crocker (1818-1875), juge à la cour suprême de Californie, époux de Margaret
 Ian Crocker (né en 1982), nageur américain
 John Crocker (1896 - 1963), général de l'Armée britannique
 Lee Daniel Crocker (né en 1963), programmeur et joueur de poker
 Margaret Crocker (1822-1901), philanthrope américaine
 Steve Crocker (né en 1944), informaticien américain, créateur des Requests For Comment
 Steve Crocker, homme politique terre-Neuvien, député libéral
 Tony Crocker (né en 1987), joueur de basket-ball américain

Toponymes 

 Banjaran Crocker, massif montagneux en Malaisie
 Crocker, une ville du comté de Pulaski, dans le Missouri, aux États-Unis.

Divers 
 Betty Crocker, personnage publicitaire créé en 1921